El Torneig de les Tres Nacions de l'any 1996, fou la primera edició d'aquesta competició, realitzada entre el 6 de juliol i el 10 d'agost. Els All Blacks s'endurien el primer títol de la història del torneig després de dominar-lo plenament.

Classificació

Resultats

Referències 

Edicions del The Rugby Championship